Muñoz est un nom d'origine hispanique. Il s'agit du seizième patronyme le plus répandu en Espagne. Il signifie fils de Muño/Munio (Muño + suffixe "ez" qui signifie fils de). le prénom Munio est sujet à controverse : pour certains il viendrait du latin Munis (= serviable), pour d'autres, l'origine serait basque (munho = colline).

Patronyme 

 Adriana Muñoz (née en 1982), athlète cubaine ;
 Alfonso Pérez Muñoz (né en 1972), footballeur espagnol ;
 Agustín Fernando Muñoz y Sánchez (1808-1873), militaire espagnol ;
 Agustín Muñoz Grandes (1896-1970), militaire et un homme politique espagnol ;
 Almudena Muñoz Martínez (née en 1968), judokate espagnole ;
 Amparo Muñoz (1954-2011), actrice espagnole ; Miss Espagne 1973, Miss Univers 1974 ;
 Aníbal Muñoz Duque (1908-1987),  cardinal colombien, archevêque de Bogota de 1972 à 1984 ;
 Anthony Muñoz (né en 1958), joueur américain de football américain ;
 
 
Casiana Muñoz-Tuñón (1960-), astrophysicienne espagnole ;
 César Muñoz Sola (1921-2000), peintre espagnol ;
 Cristian Muñoz (né en 1996), coureur cycliste colombien ;
 Cristina Brondo Muñoz (née en 1977), actrice de théâtre et de cinéma espagnole ;
 
 
 Eduardo Madina Muñoz (né en 1976), homme politique espagnol ;
 Eduardo Rey Muñoz (1957-), footballeur péruvien ;
 David et José Muñoz, duo espagnol de pop rock, formant le groupe Estopa ;
 Emilio Muñoz (né en 1962), matador espagnol ;
 Federico Muñoz (né en 1963), coureur cycliste colombien ;
 Feliciano Rivilla Muñoz (1936-2017), footballeur espagnol ;
 Francisco Javier Muñoz Llompart (né en 1980), footballeur espagnol ;
 Gabriel Trujillo Muñoz (né en 1958), écrivain mexicain, auteur de roman policier ;
 Gori Muñoz (1906-1978), peintre;
 Harold Muñoz (né en 1979-), peintre portraitiste français  ;
 Hernán Darío Muñoz (né en 1973-), coureur cycliste colombien ;
 Horacio Muñoz (?-?), footballeur chilien ;
 Iñaki Muñoz (né en 1978), footballeur espagnol ;
 Isabel Muñoz (née en 1951), photographe espagnole ;
 Isabel García Muñoz (1977-), femme politique espagnole ;
 Iván Pérez Muñoz (né en 1976), footballeur espagnol ;
 Jensy Muñoz (né en 1983), footballeur cubain ;
 José Muñoz (né en 1941), dessinateur de bande dessinée argentin ;
 José Domínguez Muñoz, dit El Cabrero, (né en 1944), chanteur de flamenco ;
  (1794-1849), héros de la Guerre d'indépendance du Venezuela ;
 
 Juan Muñoz (1953-2001), sculpteur espagnol ;
 Juan Carlos Muñoz (1919-2009), footballeur argentin ;
 Lidón Muñoz (née en 1995), nageuse espagnole ;
 Lina Gálvez Muñoz (1969-), femme politique espagnole ;
  (?-1891), homme politique espagnol ;
 Luis Muñoz Marin (1898-1980), premier gouverneur élu de Porto Rico ;
 Manuel Allendesalazar Muñoz de Salazar (1852-1903), homme politique espagnol ;
 Manuel Muñoz Muñoz (née en 1928), ancien joueur de football chilien ;
 María José Fernández Muñoz (née en 1961), femme politique espagnole ;
 Matías Muñoz (né en 1995), coureur cycliste chilien ;
 Miguel Ángel Muñoz (né en 1983), acteur et chanteur espagnol ;
 Miguel Ángel Muñoz Benítez (né en 1970), footballeur espagnol ;
 Miguel Muñoz (1922-1990), footballeur et entraîneur de football espagnol ;
 Nando Muñoz (né en 1967), footballeur espagnol ;
 Natalia Muñoz (née en 1985), coureuse cycliste colombienne ;
 Nicole Muñoz (née en 1994), actrice canadienne ;
 Paola Muñoz (née en 1986), coureuse cycliste chilienne ;
 Pedro Muñoz Machín Rodríguez (né en 1958), coureur cycliste espagnol ;
 
 Rocío, Lucía, Lola et Pilar Muñoz, quatre sœurs formant le groupe Las Ketchup ;
 Ramón Muñoz (1950-), réalisateur, producteur et scénariste français ;
 Sergio Muñoz (né en 1989), gymnaste espagnol ;
 Víctor Muñoz (né en 1957), footballeur espagnol :
 William Muñoz (né en 1994), coureur cycliste colombien.

Toponyme 

 Muñoz, municipalité de l'État d'Apure au Venezuela ;
 Muñoz, ville des Philippines ;
 Pedro Muñoz, commune de la province de Ciudad Real en Espagne.

Autre 

 L'astéroïde .
 Le Bâton de Miguel Muñoz, trophée virtuel de football qui porte le nom du capitaine vainqueur de la première coupe des clubs champions européens, Miguel Muñoz.

Munos 
 Emmanuelle Munos, vrai nom de Clara Morgane

Références 

Patronyme hispanique